kuźnia – miejsce pracy kowala

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kuźnia - część miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Kuźnia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Jastrząb 
 Kuźnia - przysiółek wsi Centawa w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Jemielnica 
 Kuźnia - część wsi Kostkowice w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Kroczyce
 Kuźnia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Chocz

Inne 
 kuźnia – miejsce, gdzie dzięcioł wyłuskuje nasiona z szyszek drzew iglastych
 Kuźnia – amerykański film komediowy z 1922 z udziałem Bustera Keatona
 Kuźnia – książka św. Josemarii, założyciela Opus Dei
 Kuźnia – skała w dolinie Wrzosy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Kuźnia – tytuł czasopisma
 Kuźnia – obraz hiszpańskiego malarza Francisca Goi
 Kuźnia – dawna gromada

Zobacz też 
 Domaradzka Kuźnia, Dębska Kuźnia, Kolonia Kuźnia, Kuźnia Nieborowska, Kuźnia Raciborska, Nowa Kuźnia, Stara Kuźnia
 Kuźnica